Пиньейру () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Север штата Мараньян. Входит в экономико-статистический микрорегион Байшада-Мараньенси. Население составляет  78 162 человека на 2010 год. Занимает площадь 1 512,965 км². Плотность населения — 51,66 чел./км².
Праздник города —  3 сентября.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 81 438 жителей.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 88.525.788,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.246,98 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,639 (данные: Программа развития ООН).

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

Муниципалитеты штата Мараньян